Ел Сифон има више значења:

 Ел Сифон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сифон (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Сифон (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Сифон, Ла Есперанза (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сифон (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сифон, Ла Гранха де Пољос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сифон (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сифон (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сифон (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сифон (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сифон (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Сифон (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сифон (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сифон, Ахијамове (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сифон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сифон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сифон (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сифон, Сифон Канал Алто (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сифон (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сифон (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику